Port-Louis (Morbihan), gemeente in het Franse departement Morbihan.
 Port-Louis (Guadeloupe), gemeente in Franse overzeese departement Guadeloupe.

Zie ook 
 Port Louis, Mauritius.